Чемпионат Украины по футболу 1996 года среди женских команд () — 5-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 26 апреля, а завершился 14 октября 1996 года. Чемпионом Украины стала в третий раз подряд стала донецкая «Варна».

Участники 
В чемпионате в 1996 году принимали участие 6 команд. Из участников прошлого сезона чемпионат лишился бронзового призёра киевского «Спартака», а также николаевской «Лады» и львовской «Гармонии».

Турнирная таблица

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1996
Футбол на Украине в 1996 году
1996 год в женском футболе